Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Szczudłowski – polski lekarz weterynarii
 Mieczysław Szczudłowski – podpułkownik dyplomowany pilot Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Tadeusz Szczudłowski – polski marynarz, działacz opozycji w PRL